Семилово — название населённых пунктов в России:

 Семилово — деревня в Судиславском районе Костромской области.
 Семилово — село в Выксунском районе Нижегородской области.
 Семилово — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Семилово — деревня в Новоржевском районе Псковской области.